Okręty US Navy o nazwie USS "Seneca", pochodzącej od plemienia Seneków:
 Pierwszy "Seneca" został zwodowany w 1861 i wycofany ze służby w 1865.
 Drugi "Seneca" został przemianowany na "Currituck" w 1861.
 Trzeci "Seneca" (SP-427) był jachtem parowym, zbudowanym w 1888, nabytym w 1917 i wycofanym ze służby w 1919.
 Czwarty "Seneca" (SP-1240) był barką zbudowaną w 1884, zakupioną w 1917 i sprzedaną w 1919.
 Piąty "Seneca" (AT-91/ATF-91) był holownikiem typu Navajo, który służył w latach 1943-1971.
Seneca